Hatem Trabelsi, Tunesisch voetballer
Leila Ben Ali, geboren als Leila Trabelsi, Tunesisch presidentsvrouw
Nizar Trabelsi, Tunesisch voetballer en veroordeeld terrorist